Ладо́вский — фамилия.

Известные носители:
 Ладовский, Матвей Марциан (?—1668) — польский правовед, королевский секретарь.
 Ладовский, Николай Александрович (1881—1941) — российский и советский архитектор.
 Ладовский, Ремигий (1738—1793) — польский натуралист.